Ponti může být:
 Ponti, italská obec v provincii Alessandria v oblasti Piemont
 Carlo Ponti (1912–2007), byl světově proslulý italský producent
 Carlo Ponti (fotograf) (1823–1893), byl italský fotograf a optik narozený ve Švýcarsku